Veterinární a farmaceutická univerzita är ett universitet i Tjeckien. Det ligger i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Prag.

Källor 

Universitet och högskolor i Tjeckien